Епл Вали има више значења:
 Епл Вали (Охајо)
 Епл Вали (Калифорнија)
 Епл Вали (Јута)
 Епл Вали (Минесота)